Het WTA-tennistoernooi van Brisbane (officieel Brisbane International) van 2017 vond plaats van zondag 1 tot en met zaterdag 7 januari 2017 in de Australische stad Brisbane, als onderdeel van het tennistoernooi van Brisbane 2017. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Viktoryja Azarenka was haar titel niet komen verdedigen, wegens zwangerschap.

De als eerste geplaatste Angelique Kerber bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Elina Svitolina.

Het derde reekshoofd, Karolína Plíšková uit Tsjechië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Française Alizé Cornet in twee sets. Plíšková wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Brisbane op haar naam te schrijven. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste van 2017. Zij incas­seerde US$ 191.418 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Martina Hingis en Sania Mirza had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Mirza speelde samen met Bethanie Mattek-Sands, en wist haar titel te verlengen.

Het als eerste geplaatste duo Bethanie Mattek-Sands en Sania Mirza won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste Russische koppel Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina in twee sets. Het was hun zesde gezamenlijke titel. De Amerikaanse Mattek-Sands had daar­naast 17 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Indiase Mirza 35.

De Belgische Elise Mertens, die samen met Française Alizé Cornet speelde, strandde in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Brisbane 2017
Brisbane